Italia
Chiesa di Santa Maria della Misericordia – chiesa di Cagli
Chiesa di Santa Maria della Misericordia – chiesa di Campagnatico
Chiesa di Santa Maria della Misericordia – chiesa di Endenna
Chiesa di Santa Maria della Misericordia – chiesa di Galatina
Chiesa di Santa Maria della Misericordia – chiesa di Gargagnago
Chiesa di Santa Maria della Misericordia – chiesa dell'Aquila
Chiesa di Santa Maria della Misericordia – chiesa di Lastra a Signa

 Svizzera
 Chiesa di Santa Maria della Misericordia – chiesa di Ascona

Pagine correlate 
 Santuario di Santa Maria della Misericordia